Hennstedt peut faire référence à :
 Hennstedt, commune allemande de l'arrondissement de Dithmarse, en Schleswig-Holstein ;
 Hennstedt, commune allemande de l'arrondissement de Steinburg, en Schleswig-Holstein.